Efendiev (en azéri : Əfəndiyev) peut s'écrire, Efendiyev, Efendijev, Afandiyev, ..., selon les traductions, est un nom de famille porté par :
 Eldar Efendijev (1954-), homme politique estonien d'origine azéri ;
 Ilyas Afandiyev (1914-1996), écrivain azéri ;
 Messoud Efendiev (1953-), mathématicien azéri ;
 Ogtaï Efendiyev (1926-2013), historien, orientaliste et professeur azerbaïdjanais ;
 Sultan Majid Afandiyev (1887-1938), également écrit Efendiyev, homme d'état et révolutionnaire azéri.

Homonymie de patronyme azéri